Delta Connection (Verenigde Staten), de naam waaronder de regionale luchtvaartmaatschappijen opereren die voor Delta Air Lines, Inc. vliegen
Delta Connection (Kenia), een Keniaanse luchtvaartmaatschappij met haar thuisbasis in Nairobi